Михаил Воробьёв (; род. 25 ноября 1966 года,Саратов, СССР) — российский бодибилдер, Чемпион Мира 2007 года. Приказом Минспорта РФ № 141-нг от 13.10.2010 присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

Биография

Ранние годы 
С 1978 по 1985 гг. начинал заниматься классической борьбой у тренера В. П. Дорофеева. Получил звание кандидата в мастера спорта по классической борьбе. Чемпион и призер ЦС «Зенит» и «Буревестник». Бронзовый призер чемпионата России 1982 г.

Карьера культуриста. 
С 1987 года начал заниматься бодибилдингом. Чемпион международных турниров в городах Тернополь (1988 г.) и Львов (1989 г.).

Абсолютный чемпион Саратова в 1990-93, 1999, 2004 и 2007 гг.

Чемпион России по версии NABBA в 1992 и 1993 гг.

17-кратный чемпион России и победитель Кубков России по версии IFBB в 1996—2000, 2002, 2004, 2006 и 2007 гг.

Чемпион Европы 1998 г. Серебряный призер чемпионатов Европы 2004 и 2007 гг.

Серебряный призер чемпионата мира 2004 г.

Победы и титулы

Личная жизнь 
Женат, имеет двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Instagram Михаила Воробьёва

Культуристы России
Бодибилдинг
ФБФР
IFBB
Чемпионы России по культуризму
Мастера спорта России по бодибилдингу

__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__